Mesterholdenes Europa Cup finale 1976 var en fodboldkamp der blev spillet den 12. maj 1976. Kampen blev spillet foran 54.864 tilskuere på Hampden Park i skotske Glasgow, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1975-76. De deltagende hold var vesttyske Bayern München og franske AS Saint-Étienne. Det var kulminationen på den 21. udgave af Europa Cuppen siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. 

Saint-Étienne var for første gang nået frem til finalen, mens det for Bayern var det tredje år i træk de nåede frem til finalen, og tredje år i de vandt.

Midtbanespilleren Franz Roth sørgede for kampen eneste mål, da han i 57. minut bragte vesttyskerne foran 1-0. Danske Johnny Hansen spillede hele kampen for Bayern.

Kampen blev ledet af den ungarske dommer Károly Palotai.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1975/76  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1976
FC Bayern München
AS Saint-Étienne
Fodbold i 1976
Sport i Glasgow